Лахтинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лахтинен, Аки (род. 1958) — финский футболист.
 Лахтинен, Сантери (род. 1992) — финский киберспортсмен.
 Лахтинен, Хуго (1891—1977) — финский легкоатлет.